«Комната Айдола» (, ) — южнокорейское развлекательное шоу, транслировавшееся на телеканале JTBC с 12 мая 2018 года по 11 февраля 2020 года. Ведущими всех 87 выпусков были Чон Хён Дон и Defconn.

30 января 2020 года руководство JTBC объявило о закрытии программы, и 11 февраля в эфир вышел последний выпуск.

Программа 
С 1 по 41 эпизоды на официальный канал «Комнаты Айдола» в V Live опубликовывался тизер с предстоящими гостями.

Студия 
С 1 по 8 эпизод: чёрная комната с экраном на заднем фоне
С 9 по 51 эпизод: бежевая комната с длинным плакатом на заднем фоне
С 52 по 87 эпизод: розовая комната с экраном на заднем фоне

Тема программы 
В пятом эпизоде телешоу гостями стали Pentagon и (G)I-DLE, где Хви и Соён продемонстрировали свои версии заглавной песни в рамках специального кастинга. Песни использовались в седьмом и восьмом эпизодах, но с появлением сегмента «Айдол 999» их больше не проигрывали. Третья песня, «Rock Spirit» была исполнена в начале сорок второго эпизода.

Сегменты 
«Айдол 999» — из группы выбирается участник в будущую айдол-группу 1001, которая, по словам ведущих, готовится к дебюту в 2039 году, не имея возрастных ограничений. Участник выбирается через танец с бомбочкой.
«Танец с металлическими подносами» — участники группы встают на фиксированные позиции, над головами у них закреплены металлические подносы. Задача группы  — исполнить хореографию на одну из своих песен, при этом каждый участник должен танцевать лишь тогда, когда горит его сигнальная лампочка. Если кто-то ошибается, подносы ударяют по головам всех участников.
«Фея концовки» — в конце программы участники танцуют с воздушным шариком-бомбочкой, каждый должен держать шарик в руках как минимум 5 секунд, после чего передавать другому участнику. Тот, у кого шарик в руках лопнет, становится феей концовки и говорит финальную речь.
«Соревнование по плаванию» (для мужских групп) — участники пьют воду через соломинки до тех пор, пока один из них устаёт.
«Король тостов» — участники должны откусить тост, который выскакивает из тостера.
«Танец ‘Havana’» (изначально для женских групп) — участница танцует импровизированный танец под «Havana».
«Нано-танец» — участники танцуют часть хореографии, и в припеве камера снимает каждого по отдельности, демонстрируя «убийственную часть» танца.
«Танец в одну колонку» — участники становятся друг за другом, и их задача — показать синхронный танец.
«Письмо самому себе» — участники снимают видеообращения самим себе из времён дебюта.
«Выбор камеры» — участники располагаются вокруг крутящейся установки с камерой. Её раскручивают, и камера останавливается на одном из участников — его снимают весь выпуск, при этом другим позволено «воровать» экранное время согруппника. Позднее полная версия фанкама загружалась на Naver.
«Танец без рук» — участники исполняют хореографию без рук, в стойке смирно, как у солдат.

Эпизоды

Рейтинги программы 
Синим цветом обозначены самые низкие показатели, красным — самые высокие.

2018 год

2019 год

2020

Примечания 

Телесериалы на корейском языке
Телесериалы Республики Корея 2018 года
Программы телеканала JTBC